

Geografia 
 Susak (it. Sansego) – isola croata
 Sušak (it. Sussak) – quartiere della città croata di Fiume

Persone 
 Milan Susak – calciatore australiano

 Mykola Sušak – cestista sovietico